Plaats in Indonesië
 Karangsalam (Baturraden), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangsalam (Kemranjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java